Borzeşti – miejscowość w Rumunii, w okręgu Botoszany
 Borzeşti – miejscowość w Rumunii, w okręgu Kluż
 Borzeşti – miejscowość w Rumunii, w okręgu Bacău